Jariw Lewin
 Aharon Jariw